Qaqqat bezeichnet:
 Qaqqat (Berg, Ammassalik), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qaqqat (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland